In der Liste der Grenzsteine in Stuttgart sind Grenzsteine der Stadt Stuttgart und ihrer Stadtbezirke verzeichnet. Es gibt mindestens 500 Grenzsteine.

Stuttgart-Nord

Killesberg

Stuttgart-Ost

Frauenkopf

Gablenberg

Gaisburg

Stuttgart-Süd

Bopser

Südheim

Stuttgart-West

Kräherwald

Solitude

Wildpark

Degerloch

Degerloch (Stadtteil)

Waldau

Feuerbach

Feuerbacher Tal

Lemberg/Föhrich

Hedelfingen

Hedelfingen (Stadtteil)

Rohracker

Möhringen

Möhringen-Süd

Sonnenberg

Sternhäule

Obertürkheim

Uhlbach

Plieningen

Plieningen

Sillenbuch

Heumaden

Sillenbuch (Stadtteil)

Stammheim

Stammheim-Mitte

Untertürkheim

Luginsland

Rotenberg

Untertürkheim (Stadtteil)

Vaihingen

Büsnau

Dachswald

Lauchäcker

Pfaffenwald

Rohr

Rosental

Weilimdorf

Bergheim

Weilimdorf (Stadtteil)

Wolfbusch

Zuffenhausen

Zuffenhausen-Am Stadtpark

Zuffenhausen-Mönchsberg

Neuwirtshaus

Siehe auch

Weblinks 

 Das Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg (PDF; 58 kB)

!Grenzsteine
Stuttgart Grenzsteine
Grenzsteine Stuttgart
!